Assedio di Genova (1317-1331)
 Assedio di Genova (1522)
 Assedio di Genova (1746)
 Assedio di Genova (1747)
 Assedio di Genova (1800)
 Assedio di Genova (1814)